Мальяно-ди-Тенна () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.

Население составляет 1368 человек (2008 г.), плотность населения составляет 164 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 63025. Телефонный код — 0734.

Покровителем коммуны почитается святой папа Римский Григорий Великий, празднование 12 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20071122002631/http://www.provincia.ap.it/Magliano_di_Tenna/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/